

Astronomia
 1736 Floirac – asteroide della fascia principale

Geografia

Francia
 Floirac – comune francese situato nel dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania
 Floirac – comune francese situato nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania
 Floirac – comune francese situato nel dipartimento del Lot nella regione dell'Occitania